Warrior – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Blount
 Warrior (właśc. James Brian Hellwig) – amerykański wrestler
 Warrior – drugi album studyjny Ke$hy
 Warrior – dziewiętnasty album studyjny Michaela Rose’a
 Warrior – album Unleashed
 Warrior – singel zespołu B.A.P
 Warrior – singel Nelly'ego
 Warrior – singel Niny Sublatti
 Warrior – amerykański zespół heavy metalowy
 The Warrior – debiut brytyjskiego reżysera pochodzenia indyjskiego Asifa Kapadia
 FV510 Warrior – brytyjski bojowy wóz piechoty
 HMS "Warrior" – nazwa czterech okrętów Royal Navy

Zobacz też 
 Valga Warrior, Last Warrior, Warrior Dub, Shadow Warrior, Hatchet Warrior, Protest Warrior